Herrenteich steht für:

 mehrere Gewässer:
 Herrenteich, Gewässer in der Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Herrenteich im Ortsteil Stangengrün der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Herrenteich (Liebstadt), Gewässer an der Autobahn 17 bei Liebstadt, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Herrenteich, Stausee in Reinfeld (Holstein), für den nördlichen Teil siehe Oberer Herrenteich
 Flugplatz Herrenteich, Flugplatz bei Hockenheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg